Ted Smith peut désigner :
 Ted Smith (1886-1949), un directeur artistique américain ;
  (1906-1976) ingénieur et concepteur aéronautique américain ;
 Ted Smith (1914-1993), un footballeur anglais.